Avioso é um nome comum a duas freguesias do concelho da Maia:
 Santa Maria de Avioso
 São Pedro de Avioso

Desambiguação